Лига Ирландии 1957/1958 () — 37-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1957/1958
Ирландия
Ирландия
1957 год в Ирландии
1958 год в Ирландии